Jean de Thourotte ou Jean de Thorotte peut désigner :
 Jean  de Thourotte, châtelain de Thourotte et de Noyon de 1156 à 1177 environ.
 Jean II de Thourotte, fils du précédent, châtelain de Thourotte et de Noyon ainsi que seigneur d'Allibaudières de 1177 à 1237 environ.
 Jean III de Thourotte, fils du précédent, châtelain de Thourotte et de Noyon ainsi que seigneur d'Allibaudières de 1237 à 1266 environ.
 Jean de Thourotte, fils du précédent, seigneur de Beaufort de 1240 à 1257 environ.